Niemcy:
 Paar – dzielnica Friedberga
 Paar – rzeka, dopływ Dunaju
 Kleine Paar – rzeka, dopływ Dunaju

Osoby:
 Jack Paar – amerykański gospodarz talk show

Zobacz też:
 par